Кармен Карма (; род. 5 августа 1991, Мичиган, США) — американская порноактриса.

Биография 
Родилась 5 августа 1991 года в штате Мичиган, США.

Работала в сети ресторанов «Subway».

Жила во Флориде. Танцевала в стриптиз-клубе. Работала вебкам-моделью.

Карьера в порнофильмах 
Дебютировала в порно в 2013 году.

Летом 2014 года сделала операцию по увеличению груди.

В 2015 году номинирована на премии AVN Award («Самая возмутительная сцена секса», «Лучшая сцена группового секса», «Лучшая сцена секса от первого лица» и «Награда фанатов: Горячая задница») и XBIZ Award («Best Scene — Vignette Release»). В 2016 году номинирована на премии AVN Award («Лучшая сцена орального секса», «Best Solo/Tease Performance», «Награда фанатов: Любимая женская порнозвезда» и «Награда фанатов: Звезда социальных сетей») и XBIZ Award («Best Scene — All-Girl»). В 2017 году номинирована на премию AVN Award («Лучшая сцена группового секса»).

Сотрудничает с такими студиями, как Brazzers, Devil's Film, Evil Angel, Naughty America, Bang Bros, Girlfriends Films и другими.

По состоянию на июль 2019 года снялась в 212 порнофильмах.

Личная жизнь 
Любимая порноактриса — Саша Грей. Любимый алкогольный напиток — водка. Занимается тверкингом. Любит рэп и хип-хоп.

Является бисексуалкой.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 
 
 Профиль  на сайте AVN

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами